BUP peut faire référence à :
 Bulletin de l'union des physiciens, une revue de l'Union des professeurs de physique et de chimie ;
 Basic Unified Process, une version simplifiée du RUP (Rational Unified Process) de la société Rational, adaptée à des projets courts (quelques mois) pour des équipes de 3 à 10 développeurs ;
  ;
 Banque de l'Union parisienne, une banque d'affaires.